

Sigle
 Peripheral Heart Action – un tipo di allenamento con i pesi
 Potentially Hazardous Asteroid, termine inglese per gli asteroidi considerati oggetti potenzialmente pericolosi
 Poliidrossialcanoati – bioplastiche prodotte da batteri

Codici 
 PHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phan Rang (Vietnam)
 pha – codice ISO 639-3 della lingua pa-hng